Volgsysteem (plaatsbepaling), bijhouden van de locatie van een persoon of voertuig/voorwerp
Geleid wapen, bijhouden door een geleid wapen van de relatieve positie van een doel, en dienovereenkomstig navigeren.
Leerlingvolgsysteem, systeem van een leerkracht om de studievoortgang van een leerling bij te houden
Montering (telescoop), het langzaam draaien van een telescoop voor het compenseren van de aardrotatie
Volgsysteem (ruimteschroot), bijhouden van de banen van ruimteschroot om botsingen te voorkomen.